Panola County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Panola County (Mississippi)
 Panola County (Texas)